Лабегю́д (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валь-ле-Бен. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07116.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1366 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 790 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 545 были экономически активными, 245 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 545 активных работали 430 человек (236 мужчин и 194 женщины), безработных было 115 (50 мужчин и 65 женщин). Среди 245 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 97 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш